Il derby di Zurigo è la sfida calcistica tra le due squadre principali della città di Zurigo.

Storia
Come tante altre partite tra acerrimi avversari, il classico di Zurigo fu originariamente un confronto tra gruppi di tifosi e strati sociali differenti. Il Grasshopper è stato considerato fin dai tempi più remoti come il club "elegante" della Svizzera. Al contrario, lo Zurigo era l'emblema della popolazione proletaria e si presentava come il club dei lavoratori.

Il primo derby tra i due club ha avuto luogo a Zurigo nel 1897, dando così vita a uno tra i più antichi duelli tra rivali urbani al di fuori del Regno Unito. Undici anni prima, nel 1886, era stato fondato il Grasshopper Club Zürich, club che fino ad oggi è il massimo vincitore svizzero di titoli di lega, mentre il Fussballclub Zürich nacque nel 1896.

Ambedue le squadre rivestono da sempre un ruolo di primo piano sul palcoscenico nazionale elevetico, con 12 titoli di campionato e 10 trofei di Coppa Svizzera per Zurigo, e rispettivamente 27 titoli e 19 coppe nazionali per il Grasshoppe. Il Grasshopper celebrò la vittoria del suo ultimo campionato nazionale nel 2002-2003, mentre lo Zurigo si incoronò nel 2005-2006, nel 2006-2007 e nel 2008-2009.

Zurigo
F.C. Zürich
Grasshopper Club Zürich (calcio maschile)